Solomon Kimball House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Solomon Kimball House (Massachusetts), ID-Nr. 90000264
 Solomon Kimball House (Ohio), ID-Nr. 80003124